Misratah (stad), een stad in Libië
 Misratah (gemeente), een gemeente in Libië